

Географические названия 
 Дунфэн (Ляоюань) — уезд в городском округе Ляоюань провинции Гирин (КНР)
 Дунфэн (Цзямусы) — район в городском округе Цзямусы провинции Хэйлунцзян (КНР)

Ракеты 
 Дунфэн (ракета)

Автостроительные компании 
 Дунфэн (компания)